Каннабих — фамилия:

 Каннабих, Иоганн Гюнтер Фридрих (1777—1859) — немецкий географ.
 Каннабих, Карл Август (1771—1806) — немецкий музыкант, скрипач и композитор.
 Каннабих, Кристиан (1731—1798) — немецкий капельмейстер, скрипач и композитор, представитель мангеймской школы.
 Каннабих, Мария Валерьевна (род. 1949) — член Общественной палаты России, Председатель Президиума Общероссийской общественной организации «Совет общественных наблюдательных комиссий».
 Каннабих, Маттиас Франциск (1690—1773) — немецкий музыкант, флейтист, композитор.
 Каннабих, Христиан (1731—1798) — немецкий музыкант, композитор, скрипач, дирижёр.
 Каннабих, Юрий Владимирович (1872—1939) — российский и советский психиатр, психотерапевт, психоаналитик.